LCS ist die Abkürzung für

 Landing Craft, Support, ein zum Artillerieträger umgebautes Landungsboot
 Laser Camera System, ein Instrument um 3-dimensionale Bilddaten des Space Shuttles im All zu erstellen
 League of Legends Championship Series, E-Sport-Liga für das Computerspiel League of Legends
 Learning Classifier System, ein Verfahren des maschinellen Lernens
 Leoben City Shopping, ein Einkaufszentrum in der steirischen Stadt Leoben
 Liberalų ir centro sąjunga, eine liberale Partei in Litauen, Mitglied der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa
 Liberty City Stories, ein Computerspiel
 LCS-Verfahren bei Laserdruckern (Liquid Crystal Shutter)
 Liquid Cooling System, ein System, welches mithilfe von Flüssigkeitskühlung größere Wärmemengen abführt.
 Liquor cerebrospinalis, die Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit, die das Zentralnervensystem vor Stößen und äußerem Druck schützt
 Littoral Combat Ship, ein Schiff für küstennahe Gefechtsführung für die Asymmetrische Kriegführung im feindlichen Küstenvorfeld
 Microsoft Office Live Communications Server
 London Controlling Section, britischer Geheimdienst im Zweiten Weltkrieg
 Longest Common Subsequence, eine längste gemeinsame Teilsequenz zweier Zeichenketten mit nicht notwendigerweise zusammenhängende Teilsequenz 
 Longest Common Substring, ein längster gemeinsamer Teilstring zweier Zeichenketten mit zusammenhängender Teilsequenz
 Low contact system, eine besondere Form der Endoprothese (als Ersatz für das Kniegelenk)

LCS